Kaeo bezeichnet:

 einen König von Lan Na, siehe Kaeo (Lan Na)
 eine Siedlung in Neuseeland, siehe Kaeo (Neuseeland)
 eine Provinz in Thailand, siehe Sa Kaeo (Provinz)
 die Hauptstadt dieser Provinz, siehe Sa Kaeo